Corgi gal·lès de Cardigan, raça de gos gal·lesa
 Corgi gal·lès de Pembroke, raça de gos gal·lesa
 Corgi Motorcycle Co Ltd., fabricant d'escúters britànic